Табара има више значења:

 Табара (Јаши), насеље у округу Јаши у Румунији
 Табара (Њамц), насеље у округу Њамц у Румунији